Ženská čtyřhra Citi Open 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Chan Sin-jün a Darija Juraková jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězkami se staly americké teenagerky Coco Gauffová s Caty McNallyovou, které ve finále za 65 minut zdolaly americko-maďarské turnajové čtyřky Mariu Sanchezovou s Fanny Stollárovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na cestě za titulem neztratily v žádném utkání více než pět gemů. Obě šampionky startující na divokou kartu si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour vybojovaly první společnou i individuální trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 

  Anna Blinkovová /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Wang Ja-fan /  Jang Čao-süan (semifinále)
  Anna Kalinská /  Miju Katová (semifinále)
  Maria Sanchezová /  Fanny Stollárová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2019